Gamgok-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Gamgok-myeon, Eumseong-gun, socken i Eumseong-gun, Norra Chungcheong, 
 Gamgok-myeon, Jeongeup, socken i Jeongeup, Norra Jeolla,